August Maes (burgemeester)
 August Maes (componist)